Амичба — абхазская фамилия.

 Известные носители
 Амичба, Борис Александрович (род. 1938) — советский и абхазский тенор, музыкальный педагог и музыковед, переводчик. Заслуженный артист Абхазской АССР, народный артист Республики Абхазии.
 Амичба, Маглония Куцовна (1918—1988) — Герой Социалистического Труда.